Carine Marret (1972-), femme de lettres française, auteur de romans et de théâtre ;
 Georges Marret,  producteur de cinéma et réalisateur français ;
 Henri Marret (1878-1964), peintre français ;
 Jean-Luc Marret, chercheur français ;
 Michel Marret (1910-1995), joueur de badminton français.